Хорошевское — название населённых пунктов:

Казахстан 

 Хорошевское — до 1993 г. название села Белагаш в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области.

Россия 

 Хорошевское — село в Кизлярском районе Дагестана, упразднено в 1970-е годы.

См. также 
 Хорошёвское шоссе
 Хорошевский район
 Хорошёвский район